Ashleigh Barty a fost campioana en-titre, dar ea și-a anunțat retragerea din tenis în martie.

Iga Świątek  a câștigat al patrulea titlu consecutiv WTA Tour în 2022, învingând-o în finală pe Arina Sabalenka cu 6–2, 6–2.

Capi de serie 
Primii patru capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificare

Capi de serie

Jucătoare calificate

Rezultate calificare

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

Note

Legături externe
 Main Draw
 Qualifying Draw

2022
WTA Tour 2022